Esistono più comuni francesi con questo nome

Gron – Cher
Gron – Yonne